Op het Australian Open 1990 speelden de mannen in het dubbelspel van 15 tot en met 28 januari 1990.

Algemeen 
Pieter Aldrich en Danie Visser wonnen de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo Grant Connell en Glenn Michibata met 6-4, 4-6, 6-1, 6-4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 1990